Пана́с (Афанасий) Ка́рпович Саксага́нский (настоящая фамилия — Тобиле́вич; 1859—1940) — украинский, советский актёр, театральный режиссёр, драматург и педагог школы М. Кропивницкого, корифей украинского бытового театра. Народный артист СССР (1936). Герой Труда (1924).

Биография 
Панас (Афанасий) Саксаганский родился  года (по другим источникам —  года) в селе Каменно-Костоватое (ныне в Братском районе Николаевской области, Украина).

Начальное образование получил в Бобринецкой уездной школе. В 1877 году окончил Елисаветградское земское реальное училище.

Сценическую деятельность начал в 1875 году в любительском кружке под руководством М. Л. Кропивницкого в Елисаветграде (ныне Кропивницкий). В 1878—1880 годах учился в Одесской юнкерской школе. Служил в 58-м Пражском пехотном полку, расположенном в Николаеве (1880—1883). Участвовал в украинских представлениях труппы Чернышёва.

С 1883 года — в украинской профессиональной труппе М. П. Старицкого и М. Л. Кропивницкого, где исполнил дебютную роль Возного в пьесе «Наталка Полтавка» И. П. Котляревского на сцене Николаевского театра. Затем — в труппах М. Л. Кропивницкого (1885—1888) и Н. К. Садовского (1888—1890). Участвовал в первой гастрольной поездке украинского театра в Санкт-Петербург и Москву (1886, 1887).

В 1890 году организовал и возглавил «Товарищество русско-малороссийских артистов». В 1898 в товарищество вошел Н. К. Садовский, в связи с чем оно получило наименование «Объединённое товарищество П. К. Саксаганского и Н. К. Садовского». В 1900 в товарищество вошли М. Л. Кропивницкий и М. К. Заньковецкая, после чего оно стало называться «Малороссийская труппа М. Л. Кропивницкого под руководством П. К. Саксаганского и Н. К. Садовского с участием М. К. Заньковецкой». После выхода из состава М. К. Заньковецкой и М. Л. Кропивницкого труппа называлась «Малороссийская труппа под руководством П. К. Саксаганского и Н. К. Садовского» (1903—1905), после ухода Н. К. Садовского — «Товарищество малороссийских артистов во главе с П. К. Саксаганским при участии И. К. Карпенко-Карого». В 1909 году П. К. Саксаганский отказался от руководства и покинул «Товарищество».

В 1910—1915 годах гастролировал в различных украинских труппах по городам Украины и России. В 1915 году принял участие в создании «Товарищества украинских артистов под руководством И. А. Марьяненко с участием М. К. Заньковецкой и П. К. Саксаганского».

В 1918 году на основе «Национального образцового театра» создал в Киеве Народный театр, на базе которого в 1922 был организован Украинский драматический театр имени М. Заньковецкой (ныне — во Львове).

После Октябрьской революции стал активным деятелем советского украинского театра. Работал в театрах имени М. Заньковецкой, имени И. Франко, Харьковском народном театре (1927—1931). С 1926 года гастролировал в разных театрах, последний раз выступал на сцене 12 мая 1935 года.

Режиссёрскую деятельность начал в 1889 году, поставил более 260 спектаклей.

Один из крупнейших представителей критического реализма в украинском театральном искусстве 2-й половины 19 — начала 20 вв. Тонкий внешний рисунок роли, тщательная разработка деталей, богатая оттенками сценическая речь, народный юмор — характерные черты его исполнительской манеры.

Был также педагогом, воспитал видных украинских актёров и режиссёров — Б. Романицкого, В. Любарт и др.

Автор комедий «Лицемеры» (1908, запрещена цензурой) и «Шантрапа» (1913), посвященных высокому назначению искусства сцены. Богатый сценический опыт зафиксирован в его книгах: «Из прошлого украинского театра» (укр. издание 1935, русск. 1938), «Моя работа над ролью» (1937) и др.

Выступал со статьями и лекциями, утверждал народность, передовую идейность, реалистическую направленность театрального искусства.

Скончался Панас Саксаганский 17 сентября 1940 года в Киеве. Похоронен на Байковом кладбище.

Семья 
 Брат — Иван Карпович Карпенко-Карый (1845—1907), украинский драматург
 Брат — Николай Карпович Садовский (1856—1933), российский и украинский актёр и режиссёр
 Сестра — Мария Карповна Садовская-Барилотти (1855—1891), русская и украинская оперная певица (сопрано) и драматическая актриса
 Первая жена (гражданская) — Квитка Лидия Константиновна (наст.фамилия Колышко) — украинская актриса.
 Вторая жена — Тобилевич-Левченко Нина Митрофановна (1886—1971) — украинская советская актриса.
 Сын — Пётр (его мать актриса Лидия Квитка) (1890—1949), инженер; 
 Внук — Богдан Тобилевич (1920—2002) — заслуженный архитектор РСФСР; 
 Правнук — Пётр (1944—2022), российский диктор, актёр театра и дубляжа, проживал в Москве.
 Сын — Арнольд (был сослан в Тбилиси за происхождение)

Награды и звания 
 Герой Труда (1924)
 Народный артист Украинской ССР (1925)
 Народный артист СССР (1936)
 Орден Трудового Красного Знамени (1935)

Роли в театре 

 «Наталка Полтавка» И. П. Котляревского — Возный
 «Запорожец за Дунаем» С. С. Гулак-Артемовского — Карась
 «Сто тысяч» И. К. Карпенко-Карого — Бонавентура
 «Мартын Боруля» И. К. Карпенко-Карого — Пеньонжка
 «Савва Чалый» И. К. Карпенко-Карого — Гнат Голый
 «Суета» И. К. Карпенко-Карого — Тарабанов
 «Паливода XVIII столетия» И. К. Карпенко-Карого — Харько
 «Бондаривна» И. К. Карпенко-Карого — Бондарь
 «Бурлака» И. К. Карпенко-Карого — Опанас
 «Наймычка» И. К. Карпенко-Карого — Цокуль
 «Крути, да не перекручивай» М. П. Старицкого — Печерица
 «За двумя зайцами» М. П. Старицкого — Голохвостый
 «Сорочинская ярмарка» М. П. Старицкого — Солопий Черевик
 «Где колбаса и чара, там кончается свара» М. П. Старицкого — Шпонька
 «По ревизии» М. Л. Кропивницкого — Герасим
 «Дай сердцу волю, заведет в неволю» М. Л. Кропивницкого — Иван Непокрытый
 «Разбойники» Ф. Шиллера — Франц Моор

Театральные постановки 

  — «Наталка Полтавка» И. П. Котляревского (совм. с Н. К. Садовским)
  — «Назар Стодоля» Т. Г. Шевченко
  — «Бесталанная» И. К. Карпенко-Карого
  — «Сто тысяч» И. К. Карпенко-Карого
  — «Наймичка» И. К. Карпенко-Карого
  — «Разумный и дурень» И. К. Карпенко-Карого
  — «Мартын Боруля» И. К. Карпенко-Карого
  — «Невольник» М. Л. Кропивницкого
  — «По ревизии» М. Л. Кропивницкого
  — «Черноморцы» М. П. Старицкого
  — «Сорочинская ярмарка» М. П. Старицкого
  — «Две семьи» М. Л. Кропивницкого
  — «Поливода XVIII столетия» И. К. Карпенко-Карого
  — «Лимеривна» П. Мирного
  — «Хозяин» И. К. Карпенко-Карого
  — «Суета» И. К. Карпенко-Карого
  — «Уриэль Акоста» К. Ф. Гуцкова (Киевский народный театр)
  — «Разбойники» Ф. Шиллера (Киевский народный театр)
  — «Що загинули ранком» («До третьих петухов») Я. А. Мамонтова (совм. с Л. Сабиным)
  — «Отелло» У. Шекспира (Театр имени М. Заньковецкой).

Память 
 С 1937 года одна из центральных улиц в Киеве носит имя П. Саксаганского.
 В Киеве, на доме № 96 по улице Жилянской, где с 1912 по 1940 год жил П. Саксаганский, установлена мемориальная доска.
 Во Львове также одна из центральных улиц названа именем П. Саксаганского.
 Имя П. Саксаганского носит Киевский академический областной музыкально-драматический театр (Белая Церковь).

См. также 
 Тобилевичи

Примечания

Ссылки 
 
 Сергей Седых. Артист и художник.

Персоналии:Львовский театр им. М. Заньковецкой
Персоналии:Киевский театр им. И. Франко
Герои Труда
Панас Карпович
Похороненные на Байковом кладбище
Выпускники Одесского военного училища‎
Выпускники Елисаветградского реального училища